Virtualização, a simulação de uma plataforma de hardware, sistema operacional, dispositivo de armazenamento ou recursos de rede;
Virtualização (filosofia), a passagem do atual para o virtual.